Тиверий IV (, ; 705 - 706) — сын византийского императора Юстиниана II, соправитель с 706 года. 

Тиверий был назначен на должность в очень малолетнем возрасте, и был убит, когда ему было около 6 лет, таким образом даёт понять, что Тиберий, по факту, не имел права царствовать.

Биография 
Тиверий родился в 705 году, когда его отец Юстиниан вернул себе трон, узурпированный Леонтием, правда, свергнув Тиверия III. Через год малолетний наследник был провозглашён соправителем, а его мать Феодора, — августой. К этому эпизоду относится событие, когда Тиверий встречал папу Константина.

В 711 году началось восстание, возглавленное Варданом, которое заново свергнуло Юстиниана. Повстанцы вошли в Константинополь, и провозгласили Вардана императором Филиппиком. В это время Юстиниан бежал в Армению, и не возвращался назад, вплоть до полного взятия столицы. По возвращении, бывшего императора застали и обезглавили в декабре 711 года. Его голову Вардан бережно хранил, словно трофей.

Анастасия, мать Юстиниана, узнав, что её сын казнён, забрала с собой Тиверия, и увела его в Влахернскую церковь. За ними наблюдал один посланец Филиппика, который оттащил Тиверия от алтаря, где умертвил за пределами церкви.

После гибели малолетнего соправителя объявилось два самозванца, одного из которых звали Башир. Его обман был раскрыт, а самого Башира распяли.

Изображения Тиверия 
Изображения Тиверия IV можно найти на многих монетах, выпущенных во время второго правления Юстиниана. Легенды на аверсе гласят: «Domini Nostri Iustinianus et Tiberius Perpetui Augusti», что в переводе означает: «Наши Владыки Юстиниан и Тиберий, вечные августы».

Родословная

См. также 
 Двадцатилетняя анархия

Примечания

Комментарии

Источники 
 Winkelmann, Friedhelm; Lilie, Ralph-Johannes, eds. (2001), «Tiberios (#8490)», Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit: I. Abteilung (641—867) — 5. Band: Theophylaktos (#8346) — az-Zubair (#8675), Anonymi (#10001-12149) (in German), Walter de Gruyter, p. 51, ISBN 978-3-11-016675-0

Византийские младшие императоры
Казнённые в Византийской империи в VIII веке